Ла Пистола има више значења:

 Ла Пистола (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пистола (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику